Nesta lista estão relacionados as 514 comunas do departamento francês do Baixo Reno, cinco Arrondissements e 23 cantões, que pertencem a Região Administrativa da França Grande Leste.

Arrondissements 
Haguenau-Wissembourg
Molsheim
Saverne
Sélestat-Erstein
Estrasburgo

Cantões 

 Bischwiller
 Bouxwiller
 Brumath
 Erstein
 Haguenau
 Hoenheim
 Illkirch-Graffenstaden
 Ingwiller
 Lingolsheim
 Molsheim
 Mutzig
 Obernai
 Reichshoffen
 Saverne
 Schiltigheim
 Sélestat
 Estrasburgo-1
 Estrasburgo-2
 Estrasburgo-3
 Estrasburgo-4
 Estrasburgo-5
 Estrasburgo-6
 Wissembourg

(CUS) Communauté urbaine de Strasbourg, criada em 1966.(CAS) Communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences, criada em 2002, a maior parte está localizada no departamento de Mosela.

Comunas 

 
Baixo Reno